

Демографски показатели

Раждаемост 
Дял на живородените в държавите от Африка, след 2000 година (средно на 1000 души):

1Частично в Азия

Изводи 
 По отношение на средната възраст, две държави – Сейшелски острови и Тунис, се доближават до средната възраст на населението в света (съответно 28,4 и 28,3 г.). Най-младо е населението на Уганда – със средна възраст 14,9 г.
 Най-висока раждаемост е установена за Нигер (50,16 ‰), а най-ниска – за Алжир (15,11 ‰). Като цяло по този показател африканските държави значително превишават средните световни стойности (20,09 ‰). Тази тенденция се дължи на значително по-високия среден брой деца на една жена във фертилна възраст, като само в 5 държави той е по-нисък от средната световна стойност. Рекордно нисък за Африка е средният брой деца на една жена в Тунис (1,73) и Алжир (1,86).
 Държавите от африканския континент се характеризират със значително по-висока смъртност спрямо световното ниво. Най-високи стойности са установени за Есватини (30,35 ‰), а най-ниски – за Либия (само 3,47 ‰). Това в голяма степен се определя и от големия процент население, заразено с вируса на СПИН.
 Най-малка средна продължителност на живота е установена за населението на Есватини – едва 32,23 г., а държавите от Северна Африка, заедно с някои други държави – Кабо Верде, Мавриций, Сейшелски острови, се доближават по този показател до европейските държави.

Източници 
 CIA – World Fact Book

Вижте също 

Демографски показатели на държавите по континенти:
 Европа
 Азия
 Северна Америка и Карибски басейн
 Централна и Южна Америка
 Австралия и Океания

Демографски сравнения на страните